Primorska četa je ime več čet:
 Primorska četa (NOV in POS)
 Primorska četa (SNV)